Różanka ist der Name folgender Orte in Polen:

 Różanka (Międzylesie) (deutsch Rosenthal) in der Gemeinde Międzylesie, Woiwodschaft Niederschlesien
 Różanka (Włodawa) in der Gemeinde Włodawa, Woiwodschaft Lublin
 Różanka (Domaradz) in der Gemeinde Domaradz, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Różanka (Wiśniowa) in der Gemeinde Wiśniowa, Woiwodschaft Karpatenvorland 
 Różanka (Szydłowo) (deutsch Rosengut) in der Gemeinde Szydłowo, Woiwodschaft Großpolen 

Siehe auch:
 Stara Różanka, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Nowa Różanka
 Różanka-Leśniczówka